Кулминация може да се отнася за:
 Кулминация (астрономия) – най-високата точка на небесен обект над хоризонта;
 Кулминация (драматургия) – връхна точка в сюжетното развитие на една драма, представена в литературно произведение, пиеса или филм.